La provincia marítima de Villa Cisneros fue una provincia marítima en que se dividía el litoral de España y se corresponde con la costa del actual territorio no autónomo de Sáhara Occidental. 

Su contraseña se componía de una bandera corneta de dos franjas, azul la superior y amarilla la inferior.

Entre 1946 y 1969 se le denominó Provincia marítima de Ifni-Sáhara, cuya correspondencia eran las costas del África Occidental Española (1946-1958) hasta su disolución, y posteriormente también incluyó la provincia de Ifni, hasta la anexión marroquí el 30 de junio de 1969.

Distritos marítimos 
De acuerdo con el Diario Oficial del Ministerio de Marina, de 9 de enero de 1974, la Provincia marítima de Villa Cisneros se dividió en tres distritos marítimos, de norte a sur:
 El Aaiún. Desde la frontera con Marruecos (paralelo 27° 40') hasta el paralelo 25° 49' Norte.
 Villa Cisneros. El litoral del Sahara desde el paralelo 25° 49' Norte, al 22° 48' Norte
 La Güera. El litoral del Sahara desde el paralelo 22° 48' Norte a la frontera con Mauritania.

Referencias 

Provincias marítimas de España